Le tournoi de tennis de Sicile 2004 s'est déroulé du  au  à Palerme sur terre battue en extérieur.

Faits marquants 
 Tomáš Berdych remporte le tournoi en simple en battant Filippo Volandri en finale. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Lucas Arnold Ker et Mariano Hood s'imposent en finale face à Gastón Etlis et Martín Rodríguez. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Sicile
 Saison 2004 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel de l'ATP

Navigation 

Tennis masculin en 2004
ATP 2004
Sport en Italie en 2004
Tennis en septembre 2004
Tennis en octobre 2004